XXIV Летние Олимпийские игры проводились в Сеуле, Южная Корея. Олимпийский парусный центр располагался в городе Пусан. Соревнования по парусному спорту проводились в 8 дисциплинах, из них 3 среди мужчин, 4 в открытых классах, и один был впервые введен в программу для женщин.

Сразу две страны выиграли на Олимпийских играх 1988 года в парусном спорте свои первые и на данные момент единственные олимпийские награды в истории — Виргинские Острова (США) и Нидерландские Антильские острова.

Классы яхт

Медалисты

Женщины

Мужчины

Открытые классы

Страны 

Австрия, Израиль, Нидерланды, Финляндия по разу завоёвывали 4 место; Австралия - один раз 6 место.

Результаты

Женщины

470, двухместный швербот

Мужчины

Парусная доска

Финн, одноместный швербот

470, двухместный швербот

Открытые классы

Летучий голландец

Звёздный, двухместная килевая яхта

Торнадо, двухместный катамаран

Солинг, килевая яхта

Примечания

Литература
 
 
 
 
 Sailing at the 1988 Seoul Summer Games 
 Official Olympic Reports Summer Games 1980-2008. LA84 Foundation

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
Парусный спорт в Южной Корее